Clarke, indica varios sitios:
Condado de Clarke, en el estado de Virginia, EE.UU..
Condado de Clarke, en el estado de Misisipi, EE.UU..
Condado de Clarke, en el estado de Iowa, EE.UU..
Condado de Clarke, en el estado de Alabama, EE.UU..
Condado de Clarke, en el estado de Georgia, EE.UU..
Clarke County fue desde 1849 hasta 1925 el nombre oficial del Condado de Clark, en el estado de Washington.
La estación de tren Clarke dio origen a que se llame Clarke a Carrizales, en Santa Fe, Argentina.
Clarke Colony es un antiguo nombre de Greenfield, en California, EE.UU..

Es también apellido de varias personas:
Adam Clarke (1760 o 1762-1832), teólogo metodista y erudito bíblico irlandés.
Arthur C. Clarke (1917-2008), escritor y científico inglés.
Christopher Clarke (n.  1990), atleta británico.
Darren Clarke (n. 1968), golfista profesional norirlandés.
Don Clarke (1933-2002), jugador de rugby neozelandés.
Eddie Clarke (1950-2018), guitarrista de rock, miembro de Motörhead y de Fastway.
Edith Clarke (1883-1959), ingeniera eléctrica estadounidense.
Edmund Clarke (n. 1945), informático teórico estadounidense.
Edward Daniel Clarke (1769-1822), naturalista, arqueólogo y explorador inglés.
Ellis Clarke (1917-2010), presidente de Trinidad y Tobago.
Emilia Clarke (n. 1986), actriz inglesa.
Frank Wigglesworth Clarke (1847-1931), geólogo y químico estadounidense.
Harry Clarke (1889-1931), ilustrador y artífice de vitrales irlandés.
Henri Jacques Guillaume Clarke (1765-1818), político y mariscal de Francia.
Jason Clarke (n. 1969), actor australiano.
Jeremiah Clarke (ca. 1674-1707), compositor y organista inglés.
John Henry Clarke (1853-1931), médico homeópata y escritor inglés.
John Mason Clarke (1857-1925), botánico, geólogo y paleontólogo estadounidense.
Kenneth Clarke (n. 1940), político británico que fue ministro de hacienda. 
Marcus Clarke (1846-1881), novelista y poeta inglés y australiano.
Maura Clarke (1959-1980), religiosa misionera en Honduras y El Salvador.  
Noel Clarke (n. 1975), actor, director y guionista inglés.
Peter Edward Clarke, más conocido como Budgie (n. 1957), baterista británico.
Rebecca Clarke (1886-1979), compositora y violista inglesa. 
Rebecca Sophia Clarke (1833-1906), escritora estadounidense.
Richard Clarke (1950), experto en seguridad estadounidense.
Rotnei Clarke (n. 1989), jugador de baloncesto estadounidense.
Samuel Clarke (1675-1729), filósofo y teólogo inglés.
Stanley Clarke (n. 1951),  bajista y contrabajista estadounidense de jazz.
Stephen Clarke (n. 1973), nadador olímpico canadiense.
Steve Clarke (n. 1963), futbolista y entrenador escocés.
Susanna Clarke (n. 1959), escritora británica.
Thomas J. Clarke (1857-1916), político revolucionario irlandés.
Vince Clarke (n. 1960), músico inglés de música electrónica.
Yvette Clarke (n. 1964), política estadounidense.
Christian Clarke, personaje ficticio de la serie de TV británica EastEnders.

Es también nombre de pila de varias personas:
Clarke Abel (1870-1926), médico y naturalista inglés.
Clarke Griffin,  personaje de la novela de ciencia ficción Los 100 de Kass Morgan, así como de su serie televisiva.
Clarke Scholes (1930-2010), nadador olímpico estadounidense.

Clarke también designa:
(4923) Clarke, un asteroide.
La medalla Clarke, una distinción al trabajo en ciencias naturales otorgado por la Real Sociedad de Nueva Gales del Sur.
Clarke Stadium es un estadio de fútbol en Edmonton, Canadá.